Елена Казакова: Казакова, Елена Алексеевна (1909—1988) — советская альпинистка, кандидат технических и педагогических наук.
 Казакова, Елена Ивановна (род. 1958) — российский учёный-педагог, директор Института педагогики СПбГУ, член-корреспондент РАО (2016).